Leemann ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Lehmann.

Namensträger 
 Burkhard Leemann (1531–1613), Schweizer evangelischer Geistlicher und Antistes von Zürich
 Hans Leemann-Geymüller (1882–19677), Chemiker und Verwaltungsratspräsident der Sandoz AG.
 Julius Leemann (1839–1913), deutscher Hochschullehrer, Reichstagsabgeordneter
 Max Leemann (1932–2002), Schweizer Komponist und Dirigent
 Paul Leemann-van Elck (1884–1960), Schweizer Kaufmann, Schriftsteller und Bibliophiler
 Peter Leemann (1930–2013), Schweizer Architekt 
 Robert Leemann (1852–1925), Schweizer Zeichner, Kupferstecher und Radierer
 Ursula Leemann (1936–2013), Schweizer Politikerin (SP)

Siehe auch 
 Leeman
 Leemans
 Lehmann (Begriffsklärung)
 Lehman
 Lemann

Familienname